Музей воды () — музей в городе Кито.

История 
Музей открыт в 2005 году. Музей был содержит экспозицию, посвященную воде и водопользованию, а также экологическим проблемам.

Экспозиция 
В постоянно действующей выставочном зале представлены экспонаты, макеты, инсталляции и мультимедийные экспозиции, рассказывающие об истории, современном состоянии и перспективах водоснабжения. В парке возле музея имеется небольшой ботанический сад.

См. также 
 Музей воды

Музеи, основанные в 2005 году
воды
Кито